Анна Андерсон: Андерсон, Анна (, 1896—1984) — одна из наиболее известных женщин, выдававших себя за великую княжну Анастасию,
 Андерсон, Анна (, 1874—1930) — британская художница шотландского происхождения; иллюстратор литературы для детей.